Jan Alingh (1702-1784) schulte van Gasselte-Borger en Gasselternijveen
Albert Alingh (1729-1810) schulte van Gasselte-Borger
Warmolt Alingh (1749-1834) statenlid van Drenthe
Jan Alingh (1767-1841) schulte en burgemeester van Gasselte
Jan Alingh (1792-1868) burgemeester van Borger
Warmolt Alingh (1818-1888) gedeputeerde van Drenthe